Villa San Giovanni peut désigner :
 Villa San Giovanni : une commune italienne de Calabre ;
 Villa San Giovanni : une station du métro de Milan.